La Serie B 1963-1964 è stata la 32ª edizione del secondo livello del campionato italiano di calcio a girone unico, disputata tra il 15 settembre 1963 e il 21 giugno 1964 e conclusa con la vittoria del , al suo primo titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Romano Taccola () con 19 reti.

Stagione 
A vincere fu il : la compagine lombarda, allenata dall'ex giocatore del  Ettore Puricelli, alla prima partecipazione in Serie B dai tempi dei campionati successivi alla seconda guerra mondiale, superò tutte le avversarie e conquistò la promozione in Serie A con due giornate d'anticipo sulla fine del torneo. La settimana successiva altri due club festeggiarono la promozione in massima categoria per la prima volta: il  e il . Due squadre venete lottarono assieme a loro fino alla fine: il  e il . Entrambe l'anno prima avevano disputato una buona stagione, senza però arrivare alle prime posizioni. Da segnalare il campionato del , il quale, partito con una penalizzazione di 7 punti, totalizzò 40 punti finali mancando la promozione proprio a causa della penalizzazione.

Sul fondo rischiarono il , finito in zona retrocessione nelle battute conclusive del torneo, il  e l', che conquistando punti decisivi nelle ultime giornate spinsero il , alla sua ultima stagione cadetta, e l’ a unirsi al  nella discesa in Serie C.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie A 1964-1965.
      Retrocesso in Serie C 1964-1965.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti. Spareggio in caso di pari merito in zona promozione e/o retrocessione.

Note:
Il Brescia ha scontato 7 punti di penalizzazione.

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Individuali

Classifica marcatori

Note

Bibliografia 

Calcio nel 1963
Calcio nel 1964
1963